Schingnitz ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Schingnitz (* 1940), deutscher Orgelbauer
 Werner Schingnitz (1899–1953), deutscher Philosoph